

Pessoas
Jason Harrow

Localidades
Harrow School
Harrow (Metropolitano de Londres)
Harrow (borough)

Desambiguação